Achol ist der Familienname folgender Personen:
 Hasna Hena Akhee Achol, bekannt unter ihrem Künstlernamen Achol Akhi, bangladeschische Schauspielerin
 Manyumow Achol (* 1999), südsudanesischer Fußballnationalspieler

Siehe auch:
 Acholi